Dante Masocco, cestista italiano
Luigi Masocco, brigante italiano
Maria Stella Masocco, atleta italiana, sorella di Dante